Трофе́й (, от τροπή — «поворот, обращение врагов в бегство»; ; ) — многозначный термин:
 Трофей — оружие и другая добыча, захваченная при победе над неприятелем.
 Трофей — добыча охотника или рыболова (обычно это чучело или голова животного).
 Трофей (калька от ) — завоёванный в соревновании приз, спортивная награда.
 Трофей — архитектурное сооружение, монумент в честь важного исторического события, а также мотив декоративного или орнаментального искусства.
 Трофей — название, используемое компанией Sony в играх внутри сети PlayStation Network для достижений.
  — род моллюсков. В 1837 году палеонтолог Джеймс Де Карл Сауэрби использовал слово Tropaeum для останков некой аммоноидеи, относящихся к меловому периоду.

СМИ 
Фильмы
  — документальный фильм 2017 года о трофейной охоте и охране дикой природы.

Музыкальные альбомы и песни
  — дебютный альбом американской шумовой рок-пост-металлической группы .
  — альбом 2010 года канадской инди-рок-группы .
 «Trophy» — песня Bat for Lashes из альбома Fur and Gold.

См. также 

 Награда (значения)
 Трофейная жена